Primera División de Argentina 2015 är den högsta divisionen i fotboll i Argentina för säsongen 2015 och bestod av en serie där alla 30 lag spelade mot varandra en gång samt ytterligare en gång mot ett speciellt "rivallag", vilket gav 30 matcher per lag. Ligan kvalificerar lag till Copa Libertadores 2016 samt Copa Sudamericana 2016. Serien inleds med den första omgången den 15 februari 2015 och avslutas med den sista omgången den 8 november 2015.

Poängtabell

Kvalificering för internationella turneringar
Copa Libertadores 2016
Vinnare av Copa Libertadores 2015: River Plate
Vinnare av Primera División: Boca Juniors
Tvåa i Primera División: San Lorenzo
Tvåa i Copa Argentina 2014/2015 (vinnarna, Boca Juniors, redan kvalificerade): Rosario Central
Vinnaren av Liguilla Pre-Libertadores:
Bäst placerade icke-kvalificerade lag i Copa Sudamericana 2015: Huracán
Copa Sudamericana 2016
Vinnare av Supercopa Argentina 2015:
Tvåan i Liguilla Pre-Libertadores:
Segrarlag i Liguilla Pre-Sudamericana:
Segrarlag i Liguilla Pre-Sudamericana:
Segrarlag i Liguilla Pre-Sudamericana:
Segrarlag i Liguilla Pre-Sudamericana:

Liguilla Pre-Libertadores
Semifinalerna spelades i bäst av en match, där lag fyra i tabellen fick möta lag sju och lag fem fick möta lag sex. Det högre rankade laget fick spela matchen på hemmaplan. Det segrande laget gick vidare till finalen. De två förlorande lagen kvalificerades för finalspelet i Liguilla Pre-Sudamericana istället. Finalen spelades i bäst av två matcher, där vinnarna kvalificerade sig för Copa Libertadores 2016 och förlorarna för Copa Sudamericana 2016.

Semifinaler

Final

Liguilla Pre-Sudamericana

Första omgången

Andra omgången

Nedflyttningstabell

Källor

2015
Fotboll i Argentina
2015 i Argentina
Fotbollssäsongen 2015